Ю́рий Никола́евич Смирно́в:

 Смирнов, Юрий Николаевич (1937—2011) — советский и российский физик.
 Смирнов, Юрий Николаевич (род. 1938) — советский и российский актёр.
 Смирнов, Юрий Николаевич (1955) — советский и российский историк.